Осма́н Фуа́д Османоглу́ (; 24 февраля 1895, Стамбул — 19 мая 1973, Ницца) — 39-й глава дома Османа; генерал Османской кавалерии, верховный главнокомандующий Триполи; обладатель нескольких государственных и иностранных орденов и медалей.

Если бы он правил, то был бы Султаном Османом IV.

Биография

Ранняя жизнь 
Осман Фуад родился в 1895 году во дворце Чыраган в семье Мехмеда Селахаддина Эфенди, старшего ребёнка Мурада V, и его пятой жены Жалефер Ханым. Был четвёртым сыном и двенадцатым ребёнком Мехмеда Селахаддина. Детство Османа прошло во дворце Чыраган, где его дед, бывший султан Мурад, находился с семьёй в заточении. В 1904 году, после смерти Мурада, семья Османа переехала во дворец Фенерьолу в Ускюдаре. Кроме того, некоторое время они жили в Куручешме и Ортакёе, а до этого Осман жил отдельно от родителей с третьей женой деда, Шаян Кёсем в Чырагане.

Военная служба 
Когда Ливия была захвачена итальянцами в 1911 году, Осман Фуад присоединился к Федаи Забитан (офицеры-добровольцы), организованной Энвером-пашой, где началась его военная служба. Осман принял участие в Киренаикской операции в Бенгази. После возвращения в Стамбул он поступил в военную академию, а после её окончания отправился в Палестину.

Затем, вместе с кузенами Абдуррахимом Хайри и Мехмедом Абдулхалимом обучался в военной академии в Потсдаме. После окончания академии Осман поступил в Императорскую гусарскую гвардию, где получил чин капитана. Проведя 2,5 года в Германии, Осман Фуад после начала Первой мировой войны был отозван в Османскую империю. Во время его путешествия на родину немецкая подводная лодка, в которой он находился, была торпедирована британской подводной лодкой в районе Киля, и Осман был ранен в голову обломками крышки люка. Шехзаде был доставлен на берег и прооперирован в австрийском военно-полевом госпитале. 

После выздоровления Осман возглавил Имперскую кавалерию и получил звание майора. Затем Осман Фуад отправился в Синай, однако, открывшаяся рана помешала ему продолжить службу, и он был отправлен для лечения в Халеб. Также Осман Фуад защищал Галлиполи от вторжения союзников, за что получил Галлиполийскую звезду. В ходе дальнейшей службы был несколько раз ранен. 

Осман Фуад был переведен обратно в Стамбул, где стал заместителем командира императорской конной гвардии, сопровождая султана Мехмеда V на его процессиях во время пятничной молитвы и на других церемониях. Кроме того, он стал адъютантом султана. Тем не менее, он жаждал действительной службы и вскоре был снова отправлен в Ливию, на этот раз в свите Нури-паши, брата Энвера-паши. Затем он вернулся в Стамбул, где в течение короткого времени в январе 1918 года, когда ему было всего 23 года, он был повышен в звании от майора до генерала дивизии.

Главнокомандующий африканской группы 
После назначения Нури-паши в армию Ислама, Осман Фуад стал главнокомандующим Африканской группы и вернулся в Ливию, путешествуя на немецкой субмарине SM UC-78 из Пулы. Под своим командованием Осман Фуад имел 300-500 османских офицеров и солдат и 15-30 тысяч ливийских добровольцев. Начальником штаба Осман назначил . Несмотря на все усилия, Осман Фуад и его люди не могли противостоять 60-тысячной итальянской армии.

В апреле 1917 года османские силы в Бенгази капитулировали. После мудросского перемирия, подписанного между Османской империей и союзниками, Осман Фуад отказался сложить оружие, как того требовал султан. Он продолжал оказывать сопротивление ещё несколько месяцев из своей штаб-квартиры в Мисурате. Тем не менее, в результате перемирия, немецкие подводные лодки, которые поставляли османским войскам боеприпасы, не смогли выйти в море, что оставило армию в очень сложной ситуации. Вместо того, чтобы сдаться итальянцам и рискуя быть убитым, Осман Фуад решил сдаться французам в Тунисе. Но для начала он распустил армию добровольцев. Затем он с Османскими войсками поехал на юг в пустыню и, перед тем, как оказаться в предела досягаемости итальянцев, повернули на запад. Всё это время Осман страдал дизентерией. По достижении тунисской границы он объявил о своем намерении сдаться французам, при условии, что он и его люди не будут переданы итальянцам. Французы согласились с этим условием, однако, в течение 24 часов они передали его и его людей итальянцам. Итальянцы переправили своих пленников в Триполи, распределяя их между различными лагерями для военнопленных, куда также отправляли немецких солдат. Зная о том, что Осман Фуад является османским принцем они решили не расстреливать его, поэтому он был отправлен в Неаполь на военно-транспортном корабле. Сначала его содержали на корабле у острова Искья, затем почти на восемь месяцев поместили в заключение в доме в Неаполе. К концу 1919 года Осман был освобождён и ему было разрешено вернуться в Стамбул, где он возглавил городской гарнизон и имел несколько обсуждений с султаном Мехмедом VI по вопросам государства.

Личная жизнь 
В отличие от своего старшего брата, Ахмеда Нихада, Осман Фуад вёл чрезвычайно современный образ жизни и был известным любителем удовольствий и жизни в целом. Как молодой шехзаде он был популярен и любим; его часто видели за рулем открытого мерседеса в Стамбуле, всегда одетого безукоризненно. Он был храбрым, щедрым и добрым, а также красивым мужчиной и опытный всадником. Он обладал большим количеством медалей и орденов, полученными за мужество и заслуги перед страной. В 1911-1912 годах он стал пятым председателем клуба Фенербахче, который и ныне поддерживают члены Династии. Как и многие члены Династии, Осман увлекался искусством, в частности музыкой: он прекрасно играл на скрипке и ещё больше увлекся этим в изгнании.

Осман Фуад женился во дворце Фенерьолу 26 марта 1920 года на Набиле Кериме Ханым (1898—1971), второй дочери Аббаса Халима-паши, генерал-губернатора Бурсы и министра общественного труда, и его жены Хатидже, второй дочери Мехмеда Тевфика-паши, хедива Египта. В числе приглашённых на свадьбе присутствовал Исмет-бей, живший в доме Османа восемь месяцев и который позже настаивал на изгнании всех членов султанской семьи, а не только мужчин, как предлагал Ататюрк. Как считается, такая настойчивость в деле депортации Династии стала следствием комплексов, развившихся во время жизни во дворце Османа. 

С женой Осман Фуад прожил 12 лет и уже в изгнании в Париже расторг бездетный брак 22 ноября 1932 года.

Изгнание 
Когда национально-освободительное движение в Анатолии восстало против администрации в Стамбуле, Осман Фуад тайно вместе с женой покинул Стамбул на борту итальянского парохода. В Стамбул он вернулся через два года, когда халифом стал Абдул-Меджид II; вместе с женой он поселился в Чырагане. Однако, уже через два года, после создания Турецкой Республики и упразднения халифата, в марте 1924,  Осман Фуад в числе других членов Династии был вынужден покинуть страну. Осман Фуад отправился в Рим и на родину так и не вернулся, поскольку умер за год до издания декрета, разрешавшего мужчинам Династии вернуться в Турцию.

Находясь в эмиграции, Осман Фуад жил во многих местах, включая Женеву, Рим, Каир, Париже, Ниццу и Канны. В Париже он останавливался у своей старшей сестры, вдовы, жившей с дочерью Нилюфер, Адиле Султан. Жизнь в изгнании оказалась весьма трудной из-за финансовых проблем и нахождения вдали от родины. Репутация и умения Османа как солдата и тактика вызывали восхищение. Когда маршал Роммель находился в Ливии, он обучался тактике Османа Фуада по проведению операций и впоследствии широко её использовал. Во время Второй мировой войны Осман Фуад жил в Александрии, Египет, находившегося под властью англичан. Сознавая, что Осман Фуад проявляет лояльность к ливийскому народу, британцы предложили назначить его полковником своей армии и наделить его определёнными полномочиями, если Осман согласится провести диверсионную операцию против немцев. Но Осман Фуад отказался, мотивируя это тем, что не хочет воевать против бывших товарищей по оружию. Когда война закончилась, Осман получил дипломатический паспорт от французского правительства и воспользовался возможностью, чтобы путешествовать по миру. После смерти старшего брата Ахмеда Нихада 4 июня 1954 года Осман Фуад возглавил Дом Османов, стал третьим послеимперским главой Династии.

Смерть 
Осман Фуад умер в Ницце 19 мая 1973 года после непродолжительной болезни и был похоронен на мусульманском кладбище в Бобиньи.

Предки

Примечания

Литература

Ссылки 
 Genealogy of Osman Fuad
 The History Files: The Ottoman Empire 
 
 
 Family Tree , descendants of Sultan Mahmud II. Retrieved 2011-02-28.
 

Осман Фуад
Осман Фуад
Похороненные на Мусульманском кладбище (Бобиньи)